Sailing the Seas of Cheese (Żeglując po morzach kiczu/sera)  – drugi album studyjny zespołu Primus. Wydawnictwo ukazało się w roku 1991.

Lista utworów 

Albumy Primusa
Albumy muzyczne wydane w roku 1991